

Patronyme 

 Abdon Baptista, (1851-1922), sénateur brésilien.
 Alba Baptista (1997-), actrice portugaise.
 Alexandre Baptista (1942-), footballeur portugais ;
 Antonino Baptista (1933-2013), coureur cycliste portugais.
 Célio Fernando Baptista Haddad (1959-) herpétologiste brésilien.
 Clement Baptista (1916-1986), peintre, directeur artistique et réalisateur indien ;
 Cyro Baptista (1950-), percussionniste de jazz et de musiques du monde brésilien ;
 Ezequiel Baptista (1926-), footballeur portugais ;
Gracia Baptista, religieuse et compositrice espagnole du  ;
 Heliodoro Baptista (1944-2009), journaliste et poète mozambicain ;
 Íñigo Fernández Baptista (né en 1983), avocat mexicain ;
 João Baptista Martins (1927-1993), joueur de football portugais ;
 Johan Baptista Houwaert (1533-1599), homme politique belge ;
 Johannes Baptista von Albertini (1769-1831) homme d’Église et un savant allemand ;
 Jorge Carlos Santos Moreira Baptista (1977-), footballeur portugais ;
 Júlio César Baptista (1981-), joueur de football brésilien.
 Mariano Baptista Caserta (1832-1907), personnalité politique bolivienne ;
 Nélson Baptista Júnior (1950-), dit Nelsinho Baptista, footballeur brésilien ;
 Paulo Baptista (1969-), arbitre portugais de football ;
 Serafim Baptista (1925-?), footballeur portugais ;
 Vítor Baptista (1948-), footballeur portugais ;

Prénom

Toponyme

Biologie 

 Baptista, un genre d'insecte hémiptère, sous-ordre des hétéroptères (punaises), famille des Veliidae

Patronyme hispanique